Ludwig Weimer – teologo tedesco
 Marguerite-Joséphine Weimer – attrice francese, amante di Napoleone Bonaparte
 Patrick Weimer – ex atleta tedesco
 Tiffany Weimer – calciatrice statunitense